El término Manjarín puede referirse a:

Manjarín, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza, provincia de León, España.

Javier Manjarín Pereda (Gijón, 31 de diciembre de 1969), futbolista español.